Лескино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Акатовского сельского поселения. Население — 3 жителя (2022 год).

Расположена в северо-восточной части области в 6 км к северо-востоку от Гагарина, в 10 км севернее автодороги , на берегу реки Петровки. В 7 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

23-24 февраля 1943 года в бою за эту деревню погиб почти весь Отдельный лыжный батальон 29-й Гвардейской краснознамённой стрелковой дивизии, командир - гв. капитан Николай Иванович Костарев, замполит - гв. майор Александр Иванович Соколов, начштаба (ст. адъютант) - гв. капитан Николай Иванович Колянов, зам. комбата по строевой части - гв. капитан Тимофеев Аркадий Сергеевич, ... Удалось выйти из окружения только небольшой группе во главе с секретарём парторганизации батальона - комсоргом гв. капатаном Тимофеем Ивановичем Сафоновым.

События того боя описаны на сайте www.leskino.ru

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)